Andrea Piedimonte Bodini – attore e produttore cinematografico italiano
 Ercole Bodini (Bodini I) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Floriano Bodini – scultore italiano
 Giovanni Bodini – calciatore italiano
 Lamberto Bodini – calciatore italiano
 Luciano Bodini – calciatore italiano
 Paolo Bodini – politico italiano
 Renato Bodini (Bodini II) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Vittorio Bodini – poeta e traduttore italiano